Hermann Niehoff ist der Name folgender Personen:

* Hermann Niehoff (General) (1897–1980), deutscher General der Infanterie
 Hermann Niehoff (Sportkegler) (1904–1989), deutscher Sportkegler